Gonjasufi (наст. имя Sumach Ecks, также известен под псевдонимом Sumach Valentine) — музыкант, диджей, рэпер и преподаватель йоги из Сан-Диего, Калифорния, США, ныне проживающий в Лас-Вегасе. Родился в семье мексиканки и американца с эфиопскими корнями.

Gonjasufi начал заниматься музыкой в Сан-Диего в начале 90-х. В 2008 году получил приглашение от известного британского экспериментального лейбла Warp Records. 8 марта 2010 года выпустил свой дебютный альбом A Sufi and a Killer на данном лейбле. Альбом был охарактеризован Pitchfork Media как:
a scraggly, scary, smoked-out croak that creeps like the spiritual offspring of George Clinton and Leadbelly

В 2016 году Gonjasufi выпустил альбом Callus. Альбом выпущен на лейбле Warp Records

Дискография

LP 
 A Sufi and a Killer (2010)
 The Caliph’s Tea Party (2010)
 Callus (2016)

EP 
 The Ninth Inning E.P. (2011)
 MU.ZZ.LE (2012)

Синглы 
 «Holidays»/«Candylane» (2009)
 «Kowboyz&Indians»/«My Only Friend» (2010), Warp
 «Kobwebz»/«Speaketh» (2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт исполнителя
 Gonjasufi на Mary Anne Hobbs Experimental, BBC Radio 1
 Страница исполнителя на сайте Warp
 
 

Диджеи США
Артисты, известные под псевдонимами
Рэперы США